Смоле́нск — город в России, а также объекты, названные в честь города.

 Смоленск — пролив на побережье Антарктиды.
 Ливингстон (Смоленск) — остров архипелага Южные Шетландские острова.
 К-410 «Смоленск» — российский ракетный атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей».
 «Смоленск» — телерадиокомпания в Смоленске, филиал ВГТРК.
 Смоленск-Центральный — станция в городе Смоленске.
 «Смоленск» — один из пяти мониторов типа «Житомир».
 (3213) Смоленск — астероид.
 «Смоленск» — марка советского холодильника.